Камаев — [Шаман - Защитник] татарская, старославянская фамилия, ведущая свою историю предположительно со времён древней Булгарии и правления Мамая и Чингисхана.

Представители фамилии 
 Камаев, Богдан (Геннадий) Игорьевич (19.08.1975)
Заслуженный Деятель Науки, Духовный Миценат , Наследник Массонского Рода Радивиллов.

Экзорцист, Космоэнергет, Целитель, Естествоиспытатель.

Входил в состав Друидов Беларуссии, Преследовался Властью — объявлен Политическим Отступником РБ, Разорен и изгнан. С 2011 года принял Христианство (Служил в Георгиевском Мужском Монастыре Крыма от Монаха до Дьякона) Имя наречен как (Богдан), Принят в 2013 году Крымским Казачеством в Колу Атамана Ляпко (Коловрата) Имя-наречен как (Будимир), депортирован в 2014 году с Крыма Новой Властью России как Политический Бунтарь, с 2014 Проживает в Украине, Помогает Украинскому Народу в сложный период Войны с Россией.

Дети : Анастасия Геннадьевна Камаева (Минск), Ева — Мария Геннадьевна Щитинина (Херсон), Лукьян Геннадьевич Шаропонюк (Кировоград).

 Камаев, Валерий Анатольевич (1940—2016) — заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, профессор.
 Камаев, Геронтий Леонтьевич (род. 1919) — советский государственный деятель.
 Камаев, Николай Васильевич (1925—2004) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Камаев, Рашит Бурханович (1937—2000) — российский философ и социолог, доктор философских наук, профессор.
 Камаев Юрий Александрович — украинский писатель, литературовед.